S85 (Berlijn) - lijn van de S-bahn in Berlijn
 BMW S85 -motortype